Miejscowości w Polsce:
 Kozie Doły
 Kozie Laski
 Kozie Pole